Roberto Firmino Barbosa de Oliveira (wym. , ur. 2 października 1991 w Maceió) – brazylijski piłkarz, występujący na pozycji napastnika w angielskim klubie Liverpool oraz w reprezentacji Brazylii.

Kariera klubowa 
Karierę piłkarską Firmino rozpoczynał w klubach CRB i Tombense. W 2009, przeszedł do Figueirense, grającego w drugiej lidze Brazylii. 24 października 2009, zadebiutował w Figueirense w przegranym 1:2 domowym meczu z Ponte Preta. W Figueirense występował również w 2010 roku.

W styczniu 2011 przeszedł do niemieckiego klubu TSG 1899 Hoffenheim za sumę około 3,5 mln euro. W Bundeslidze zadebiutował 26 lutego 2011 w przegranym 1:2 meczu przeciwko FSV Mainz 05. Swojego pierwszego gola w Bundeslidze Brazylijczyk strzelił 16 kwietnia 2011 roku w wygranym 1:0 spotkaniu z Eintrachtem Frankfurt.

24 czerwca 2015, Liverpool doszedł do porozumienia z 1899 Hoffenheim w sprawie pozyskania Brazylijczyka. Nieujawniona oficjalnie wartość transferu według doniesień prasowych wyniosła 21 mln funtów. Kwota ta może wzrosnąć do 29 mln funtów w przypadku spełnienia zawartych w kontrakcie bonusów.

Statystyki klubowe 
 aktualne na 13 lutego 2023

Sukcesy

Liverpool 
 Mistrzostwo Anglii: 2019/2020
 Tarcza Wspólnoty: 2022
 Liga Mistrzów UEFA: 2018/2019
 Superpuchar Europy UEFA: 2019
 Klubowe mistrzostwo świata: 2019

Reprezentacyjne 
 Copa América: 2019

Indywidualne 
 Drużyna sezonu Ligi Mistrzów UEFA: 2017/2018
 Samba Gold: 2018

Rekordy 
 Pierwszy brazylijski zawodnik w historii, który strzelił 50 goli w Premier League: 50 goli w 141 meczach

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na Fussballdaten.de 
 
 Profil na Topforward 

Reprezentanci Brazylii w piłce nożnej
Piłkarze Figueirense FC
Piłkarze TSG 1899 Hoffenheim
Piłkarze Liverpool F.C.
Zdobywcy Copa América
Zdobywcy Pucharu Europy i Ligi Mistrzów
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
Uczestnicy Copa América 2015
Uczestnicy Copa América 2019
Uczestnicy Copa América 2021
Ludzie urodzeni w Maceió
Urodzeni w 1991